FK Šachcior (în ) este o echipă de fotbal din Salihorsk (Soligorsk), Belarus.

Palmares

Titluri și trofee

Rezultate

Legături externe 
 Site oficial
 FC Șahtior pe EUFO.de
 FC Șahtior pe Weltfussball.de
 FC Șahtior pe Playerhistory.com
 FC Șahtior pe Transfermarkt.de
 FC Șahtior pe Football-Lineups.com

S
S